Castillon puede referirse a:

Castillon (Bélgica), aldea de la villa belga de Walcourt.

Castillon, comuna francesa situada en Alpes Marítimos.
 Castillon, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Castillon, comuna francesa situada en Calvados.
 Dos comunas de Pirineos Atlánticos:
 Castillon, comuna francesa situada en el cantón de Artix y País de Soubestre.
 Castillon, comuna francesa situada en el cantón de Tierras del Luys y Laderas de Vic-Bilh.